Долина — село в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
На левом берегу реки Кума, в 14 км к западу от города Минеральные Воды. Расстояние до краевого центра: 117 км.

История 

До 2015 года село Долина находилось в составе муниципального образования «Сельское поселение Прикумский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 66 %, армяне — 30 %.

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района